Les Servilii Ahalae sont les membres d'une famille patricienne romaine issue de la gens Servilia. Plusieurs personnes de cette gens se sont illustrés durant les premiers siècles de la République.

Principaux membres 
 Publius Servilius
 Quintus Servilius Priscus Structus, fils du précédent, maître de cavalerie en 494 av. J.-C.
 Publius Servilius Priscus Structus, frère du précédent, consul en 495 av. J.-C.
 Spurius Servilius Priscus Structus, fils du précédent, consul en 476 av. J.-C.
 → 
 Caius Servilius Structus Ahala, frère du précédent, consul en 478 av. J.-C.
 Caius Servilius Ahala, fils du précédent, maître de cavalerie en 439 av. J.-C.
 Quintus Servilius, frère du précédent
 Publius Servilius, fils du précédent
 Caius Servilius Structus Ahala, fils du précédent, tribun consulaire en 408, 407 et 402 av. J.-C. et maître de cavalerie en 408 av. J.-C.
 Caius Servilius Structus Ahala, oncle du précédent, consul en 427 av. J.-C. et maître de cavalerie en 418 av. J.-C.
 Caius Servilius Ahala, fils du précédent, maître de cavalerie en 389 
 Spurius Servilius Structus, peut-être fils du précédent, tribun consulaire en 368 
 Quintus Servilius Ahala, grand-oncle du précédent
 Quintus Servilius Ahala, fils du précédent
 Quintus Servilius Ahala, fils du précédent, consul en 365, 362 et 342 av. J.-C., au début de la première guerre samnite, dictateur en 360 av. J.-C.